El apellido Swinburne puede referirse a:
Algernon Charles Swinburne, poeta y crítico literario inglés.
Henry Swinburne, escritor y viajero inglés.
Richard Swinburne, filósofo británico.
Nora Swinburne, actriz británica.